

Cinema 

 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film diretto da Fred M. Wilcox (1949)
 Il giardino segreto (El jardín secreto) – film diretto da Carlos Suárez (1984)
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film diretto da Agnieszka Holland (1993)
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film diretto da Mark Munden (2020)

Letteratura 
 Giardino segreto – luoghi in Le cronache di Narnia.
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – libro di Frances Hodgson Burnett (1909).
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – racconto di Gilbert Keith Chesterton – contenuto ne L'innocenza di padre Brown

Teatro 

The Secret Garden – musical di Lucy Simon e Marsha Norman (1989)

Televisione 
 Il giardino segreto – episodio di Blue Exorcist
 Il giardino segreto (Gum Drops) – episodio della sesta stagione di CSI - Scena del crimine
 Il giardino segreto – episodio di Inuyasha
 Il giardino segreto – episodio di The Qwaser of Stigmata

Pagine correlate 
Giardino
Garden